Claude Makélélé - ex-futebolista e técnico congolês naturalizado francês
 Leandro Makelele - futebolista brasileiro que atua como volante

Desambiguação